НАО — абревіатура:

 Нідерландські Антильські острови
 Ненецький автономний округ
 Новомосковський адміністративний округ
 Національна Армія Опору